Хон Гільдон:
 Хон Гільдон — корейський народний герой.

 «Хон Гіль Дон» — фільм 1986 року виробництва КНДР.
  — південнокорейський серіал 2008 року.